Municipio de Red Oak puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Red Oak (condado de Nash, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Nash.
 Municipio de Red Oak (condado de Cedar, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cedar.
 Municipio de Red Oak (condado de Montgomery, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Red Oak (condado de Lawrence, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.